Саевский сельский совет () — входит в состав
Пятихатского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Саевка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Саевка 
 с. Долинское 
 с. Терноватое

Примечания